J3 puede referirse a:
 S 1979 J3, satélite de Júpiter más cercano a su superficie.
 Piper J-3 Cub, aeronave liviana, fabricada por la Piper Aircraft.